Бульвар Островского — улица в Комсомольском районе города Тольятти. Является по сути номинальной улицей не имея ни одного адреса.

Проходит перпендикулярно течению реки Волги. Бульвар Островского спускается к берегу Волги, начинаясь от улицы Краснодонцев, пересекает улицу Мурысева и заканчивается пересечением с улицей Коммунистической. Улица с асфальтовым покрытием. Проезжая часть всего в одну полосу движения. Общественный транспорт по улице не ходит. Имеется уличное освещение.

История 
Бульвар появился при застройке посёлка Комсомольск в 1950-х годах. Название, данное в честь Николая Островского, упоминается в официальных документах, начиная с 1952 года.

Пока неизвестно, потерял ли бульвар все свои адреса в результате сноса барачных зданий и современной застройке района в 1980-х годах или изначально при проектировании все дома получили адреса соседних улиц.

К 2019 году бульвар не входит в государственный адресный реестр.

Достопримечательности 
 У пересечения бульвара Островского с улицей Краснодонцев расположен Парк культуры и отдыха Комсомольского района.
 На пересечении с улицей Мурысева расположен Дворец Культуры «40 лет ВЛКСМ» — старейшее учреждение соцкульбыта современного Тольятти.
 У пересечения с улицей Коммунистической расположен ДК «ТОАЗ» — самый современный в городе дворец культуры.

Ссылки 
 Их уже нет на карте города
 Фотографии улиц города
 В Тольятти появились секретные объекты?
 Все дома Тольятти

Появились в 1952 году в России
Улицы Тольятти
Тольятти
Бульвары населённых пунктов России